Nīkshahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Nīk Shahr (periodiskt vattendrag), Sistan och Baluchistan, 
 Nīkshahr (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 
 Shahrestān-e Nīkshahr, kommun, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar